Baños de la Encina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Baños de la Encina (ort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Baños de la Encina (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar